Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2008 odbyły się 18 stycznia 2008 we włoskiej Cesanie. Była to 14. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 30 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 

2008 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie